

Sigle
Ri.Ba.  – Ricevuta bancaria

Codici 
 RIBA  – Royal Institute of British Architects
 RIBA  – Sigla che identifica in ambito bancario la Ricevuta bancaria elettronica

Altro
Ribā, la riscossione di interessi sui prestiti nella finanza islamica